Albany County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Albany County Courthouse (New York)
 Albany County Courthouse (Wyoming)